Кондра́тьева — женская форма русской фамилии , а также название двух деревень в Свердловской области России.

 Известные носительницы 
 Кондратьева, Аделина Вениаминовна (1920—2012) — переводчица на Гражданской войне в Испании.
 Кондратьева, Александра Семёновна (1919—2002) — Герой Социалистического Труда. Волочильщица. 
 Кондратьева, Алиса Михайловна (более известна как Алиса Вокс; род. 1987) — российская певица.
 Кондратьева, Анна Ивановна (1916—2005) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Кондратьева, Дарья Романовна (род. 1993) — российская футболистка.
 Кондратьева, Екатерина Сергеевна (род. 1982) — российская легкоатлетка, спринтер.
 Кондратьева, Елена Николаевна (1925—1995) — советский и российский микробиолог и биотехнолог, академик РАН.
 Кондратьева, Инна Михайловна (1924—1985) — советская актриса театра и кино.
 Кондратьева, Любовь Кондратьевна (1916—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Кондратьева, Людмила Андреевна (род. 1958) — советская легкоатлетка, спринтер.
 Кондратьева, Марина Викторовна (род. 1934) — русская советская балерина, балетмейстер, педагог.
 Кондратьева, Мария Александровна (род. 1982) — российская теннисистка.
 Кондратьева, Наталья Владимировна (род. 1986) — российская дзюдоистка.
 Кондратьева, Оксана Юрьевна (род. 1985) — российская легкоатлетка, метатель молота.
 Кондратьева, Олеся Викторовна (род. 1983) — российская самбистка.
 Кондратьева, Татьяна Петровна (род. 1952) — советская и российская театральная актриса.
 Кондратьева, Юлия (род. 1973) — российская биатлонистка.

Деревни 
 Кондратьева — деревня в городском округе Богданович Свердловской области.
 Кондратьева — деревня в Гаринском городском округе Свердловской области. См. также 
 Кондратьевка
 Кондратьево
 Кондратьевская

 Примечания